Riukuluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Riukuluoto (ö), Egentliga Finland, Åbo, 
 Riukuluoto (klippa), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar